La route nationale 141 peut désigner :
 Route nationale 141, en Espagne
 Route nationale 141, en France

Voir aussi